Wakhan kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Floden Wākhān Daryā eller Sarhad (lat 37,02, long 72,66), Badakhshan, 
 Wākhān (distrikt i Afghanistan), Badakhshan, 
 Wakhankorridoren, del av ovannämnda distrikt

Robotskapade Afghanistanförgreningar